Phragmites communis – pianta erbacea perenne della famiglia delle Poaceae
 Canna di palude – figura araldica